Wallinger:
 Harvey Wallinger
 Mark Wallinger, un artiste britannique
 Veronika Stallmaier, née Wallinger